

Geografia 
 Francia
 Launois-sur-Vence – comune nella regione del Grande Est
 Montigny-sur-Vence – comune nella regione del Grande Est
 Saint-Paul-de-Vence – comune nella regione della Provenza-Alpi-Costa Azzurra
 Vence – comune nella regione della Provenza-Alpi-Costa Azzurra
 Vence – fiume nella regione del Grande Est, affluente nella Mosa

Persone 
 Jean Gaspard de Vence – ammiraglio francese